Појам Трубарево је изведен од речи Труба. Он може значити:

 Трубарево, као насеље у општини Ћићевац, Србија;
 Трубарево (тврђава), тврђава код истоименог села у општини Ћићевац, Србија;
 Трубарево (Скопље), као насеље у градској општини Гази Баба Града Скопља, Северна Македонија.